Хасан Межиев (род. 26 июля 1992 года) — непобеждённый латвийский боец смешанного стиля (ММА) чеченского происхождения, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2016 года.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
 Чемпионат мира по ММА (Прага 2015) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|12-0
| Тамаз Задишвили
|Техническим нокаутом ()
|LNK Boxing / WFCA Baltic LNK Fight Night 17
|
|align="center"|1
|align="center"|4:20
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Эдис Бешич
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA Baltic Synopttip Fight Club 5
|
|align="center"|1
|align="center"|0:40
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Валдас Поцевичус
|Техническим нокаутом (удары)
|LNK Boxing / WFCA Baltic LNK Fight Night 9
|
|align="center"|1
|align="center"|4:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Мариус Багдонас
|Техническим нокаутом (удары)
|LNK Boxing / WFCA Baltic LNK Fight Night 8
|
|align="center"|1
|align="center"|3:40
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно
|Решением (единогласным)
|LNK Boxing LNK Fight Night 6
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Марвин Абоели
|Сабмишном (удушение)
|MMA Bushido / King of Kings KOK World Grand Prix 2017 in Riga
|
|align="center"|2
|align="center"|0:07
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Игорь Забалотнийс
|Сабмишном (кимура)
|Freon A-One Show
|
|align="center"|1
|align="center"|0:44
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Руслан Чапко
|Сабмишном (удушение сзади)
|RTC Rock the Cage 6
|
|align="center"|3
|align="center"|1:40
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Сергеи Москановс
|Сабмишном (удушение север-юг)
|Freon Golden Glory Pro 6
|
|align="center"|1
|align="center"|1:36
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Паулс Вильбергс
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Freon Gigant Fights 5
|
|align="center"|1
|align="center"|1:20
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Глеб Михайлов
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA Baltic Fight Arena Kuldiga
|
|align="center"|1
|align="center"|3:40
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Рокас Стамбраускас
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA - Fight Arena Volume 18
|
|align="center"|1
|align="center"|0:25
|
|.
|}

Ссылки 
 Профиль Хасана Межиева на сайте Sherdog
 Профиль Хасана Межиева на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Латвии
Бойцы смешанных единоборств Чечни